Ulis peut désigner :
 Les Ulis, une commune française de l'Essonne ;
 le canton des Ulis, dans le même département ;
 Ulis 2, un centre commercial du même département ;
 ULIS, acronyme pour Unité localisée pour l'inclusion scolaire, un dispositif d'enseignement adapté en France ;
 ULIS, une filiale du groupe Sofradir dans la fabrication de détecteurs infrarouge ;
 Ulis, un Férengi, personnage de fiction de la série Star Trek: Enterprise ;
 Ulis, un logiciel utilisé par les employés de Système U pour gérer articles, commandes, statistiques, etc.